Искирь:
 Искирь — река в Пермском крае
 Искирь — деревня в Бардымском районе Пермского края